Rue Salzmann peut désigner :
 la rue Salzmann à Ribeauvillé
 la rue Salzmann à Strasbourg